Le Lycopode aplati (Diphasiastrum complanatum ou Lycopodium complanatum) est une espèce de lycopodes de la famille des Lycopodiacées.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espèce de plantes (nom vernaculaire)
Lycopodiaceae